DKB (voetbalclub), een voetbalclub uit De Krim (Overijssel)
 Deutscher Künstlerbund, een vereniging van kunstenaars in Duitsland
 DKB-Arena, het voetbalstadion van Hansa Rostock
 Dürener Kreisbahn, een Duitse spoorwegmaatschappij
 DKB 6.0, een treinstel van de Dürener Kreisbahn